Castor – smolista ciecz, produkt odgazowania węgla kamiennego, stosowana głównie do budowlanych zapraw cementowych w celu zwiększenia ich właściwości wodoszczelnych.

Zobacz też 
Smolina
Gazolina
Smolej

Bibliografia 
Słownik wyrazów obcych PWN (pod redaktorstwem prof. Jana Tokarskiego).

Materiały węglopochodne
Materiały budowlane